Grote Bekken, een endoreïsch bekken in het westen van de Verenigde Staten
 woestijn van het Grote Bekken, een woestijn in het centrale en noordelijke deel van het Grote Bekken
 Great Basin National Park, een nationaal park in het Grote Bekken